

Geografia

Borek, comune del distretto di Praha-východ, in Boemia Centrale 
 Borek, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale 
 Borek, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové 
 Borek, comune del distretto di Pardubice, nell'omonima regione 
 Borek, comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina

Altro
 Börek, piatto tipico della cucina turca